EC 135 oder EC-135 steht für:
 Boeing EC-135 der US-Luftwaffe
 Eurocopter EC 135, zweimotoriger Vielzweck-Hubschrauber 

EC135